Hinchinbrook Island – golfo dell'Alaska
Hinchinbrook Island – Queensland, Australia
Contea di Hinchinbrook – Local Government Area del Queensland, Australia
Hinchinbrook – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia